И́нчукалнс — топоним в Латвии, в историческом регионе Видземе:

 Инчукалнс — населённый пункт (крупное село), административный центр Инчукалнского края.
 Инчукалнс (станция) — железнодорожная станция в этом населённом пункте.